Lyonsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lyonsville (Indiana)
 Lyonsville (Kalifornien)
 Lyonsville (Massachusetts)
 Lyonsville (New Jersey)
 Lyonsville (New York)
 Lyonsville (West Virginia)